DTF steht für:
 Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart
 Deutsch-Türkisches Forum, Sonderorganisation der Christlich Demokratischen Union in Nordrhein-Westfalen, Bremen und in der Hansestadt Hamburg 
 Spurnachführungssystem Dynamic Track Following des Videosystems Video 2000; siehe Video 2000#Das Spurnachführungssystem DTF (Dynamic Track Following)
 Department of Treasury and Finance
 Digital Tape Format, Magnetbandtechnik von Sony
 Direct to Film, ein Druckverfahren

.dtf steht für:
 Endung für Datenbankdateien, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D

Abkürzung